Il Campionato sudamericano 1983 è stata la 2ª edizione della massima competizione sudamericana di hockey su pista riservata alle squadre di club. Il torneo ha avuto inizio il 26 giugno e si è concluso il 2 luglio 1983.

Il titolo è stato conquistato dal  per la prima volta nella sua storia.

Squadre partecipanti

Prima fase

Classifica finale 

Legenda:
      squadre qualificate alla fase finale.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Fase finale

Collegamenti esterni 
 
 
 

Roller Hockey South American Club Championship
Tornei per club di hockey su pista nel 1983
Hockey su pista a Sertãozinho (San Paolo)